Kane é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Kane (Illinois)
Condado de Kane (Utah)

Desambiguações de topônimos